Тюльпан — рід багаторічних рослин родини Лілієвих
 «Тюльпан» — радянський самохідний міномет калібру 240 мм
 «Тюльпан» — народна назва роз'єму RCA для підключення аудіо- і відеотехніки
 Тюльпан — селище, Первомайський район, Оренбурзька область, Росія